Horseman fait notamment référence à : 

 BoJack Horseman, série télévisée d'animation américaine.
 The Electric Horseman, film américain de Sydney Pollack, sorti en 1979.
 The Horseman, film australien de Steven Kastrissios sorti en 2008.
 Headless Horseman, téléfilm américain d'Anthony C. Ferrante et diffusé en .
 Comes a Horseman, film américain d'Alan J. Pakula, sorti en 1978.
 The Fifth Horseman, roman paru en 1980, coécrit par Larry Collins et Dominique Lapierre.

Voir aussi